Kaho peut désigner :

Kaho, une commune du département de Bagassi au Burkina Faso
Kaho, un prénom japonais.
Kaho, une actrice japonaise